Gmina Kolno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Kolno, eine Stadtgemeinde im Powiat Kolno in der Woiwodschaft Podlachien
 Kolno (Landgemeinde), eine Landgemeinde im Powiat Kolno in der Woiwodschaft Podlachien
 Gmina Kolno, eine 1991 bestehende Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Łomża; siehe Kolno (Landgemeinde)#Geschichte
 Gmina Kolno (Powiat Olsztyński), eine Landgemeinde im Powiat Kolno in der Woiwodschaft Ermland-Masuren